Замок Малахайд (, ) — Кашлен Муллах Іде — один із замків Ірландії, розташований у графстві Дублін, біля селища Малахайд.
 Малахайд Юнайтед — футбольна команда в Ірландії.
 Малахайд (містечко) (; ) — містечко в Ірландії у графстві Фінгал (провінція Ленстер).